Herrarnas turnering i handboll vid Olympiska sommarspelen 2008 arrangerades mellan 10 och 24 augusti, på arenorna Olympic Sports Centre Gymnaisum och Nationella inomhusstadion i Peking. Tolv nationer var med i turneringen. De fyra bästa lagen i varje grupp avancerade till kvartsfinal. De lag som blev 5:a och 6:a i varje grupp blev placerade 9–12. Förlorarna i kvartsfinalerna spelade om 5–8 plats.

Medaljörer

Huvudturnering

Grupp A

Grupp B

Spelschema 
Omgång 1 (Gruppspel)

Omgång 2 (Gruppspel)

Omgång 3 (Gruppspel)

Omgång 4 (Gruppspel)

Omgång 5 (Gruppspel)

Slutspel 

Kvartsfinaler

Klassificeringsmatcher

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Ranking och statistik 

All-Star Team:
 Målvakt: Thierry Omeyer,  
 Vänstersexa: Guðjón Valur Sigurðsson, 
 Vänsternia: Daniel Narcisse, 
 Mittnia: Snorri Steinn Guðjónsson, 
 Mittsexa: Bertrand Gille, 
 Högernia: Ólafur Stefánsson, 
 Högersexa: Albert Rocas,

Se även 
 Damernas turnering i handboll vid olympiska sommarspelen 2008

Referenser

Noter 

Herrar